Kotari je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 0,97 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 63 stanovnika te 26 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Kultura 

 Crkva i samostan sv Leonarda

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor